Horvátország
Lastovo község Lastovo szigetén, Dubrovnik-Neretva megyében
Lastovo sziget Dél-Dalmáciában, Korčulától délre